Linia kolejowa Termoli-Vairano – linia kolejowa w Molise i Kampanii przecinająca Apeniny, od Termoli, gdzie łączy się z linią Adriatica kolejowych, do Vairano Patenora, by połączyć się z linią Rzym-Neapol przez Cassino. Główne miasta wzdłuż linii to Campobasso i Isernia.

Linia ma 193 km długości i jest linią niezelektryfikowaną.

Przypisy 

Termoli-Vairano